Els corasmis foren un poble iranià antic que habitada a la Coràsmia. Foren sotmesos per Darios el Gran i van adoptar com a religió el zoroastrisme.

La invasió musulmana no es va concretar fins al segle IX. El país fou conegut com a Khwarizm. La llengua iraniana que es parlava a la zona va subsistir durant segles però va desaparèixer al  substituïda pel turc uzbek.

Vegeu: Khwarizm

Referències 

 Al-Biruni, Al-Athar al-Bakiya, Ed. Sachau, Leipzig 1878, traduït per "Cronologia de les antigues nacions" a Londres el 1897

Grups humans de Pèrsia